Ording est un patronyme norvégien pouvant désigner:

Patronyme
 (1899-1979), homme politique norvégien
 (1898-1967), homme politique norvégien
 (1898-1975), cavalier olympique norvégien 
 (1870-1929), homme politique norvégien
 (1884-1952), théologien norvégien
 (1869-1929), théologien norvégien
 (1916-2001), acteur de théâtre norvégien
 (né en 1976), rameur allemand

Toponyme

Sankt Peter-Ording, commune du Schleswig-Holstein

Homonymie de patronyme
Patronyme norvégien